Le terme Gāndhārī désigne :

 Le Gāndhārī, une ancienne langue (prâkrit) du Gandhāra
 Gāndhārī, un personnage de l'épopée du Mahâbhârata
 Gandhari, un  au Maharashtra (Inde)